Das Generali Ladies Linz 2016 war ein Damentennisturnier in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 10. bis 16. Oktober 2016 statt, zeitgleich mit den Turnieren in Hongkong und Tianjin.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Anastassija Pawljutschenkowa, im Doppel Raquel Atawo und Abigail Spears.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Generali Ladies Linz 2016 fand vom 8. bis 10. Oktober 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2016
2016